A koherencia fogalma többféle területtel lehet kapcsolatos. Bár a mélyebb jelentések tartalma közös, de az egyes területeken különböző módon lehet leírni a fogalmat.
 Koherencia (filozófia)
 Koherencia (fizika)
 Koherencia (mértékegység)
 Koherencia (gazdaság)
 Koherencia (jelfeldolgozás)
 Koherencia (statisztika)
 Koherencia (lineáris algebra)
 Koherencia (operációs rendszer)
 Koherencia (telekommunikáció)
 Koherencia (nyelv)
 Koherencia (zeneelmélet)